Уелингтън може да се отнася за:
 Градове
 Уелингтън, столица на Нова Зеландия
 Уелингтън (Нов Южен Уелс), Австралия
 Уелингтън (Съмърсет), Англия
 Уелингтън (Шропшър), Англия
 Уелингтън (Колорадо), САЩ
 Уелингтън (Юта), САЩ

 Хора
 херцог Уелингтън – английска благородническа титла, най-известен представител Артър Уелсли

 Други
 „Викерс Уелингтън“, британски самолет
 „Тийм Уелингтън“, новозеландски футболен отбор